

Patronyme 

 Charles August Lindbergh (1859-1924), personnalité politique américaine ;
 Charles Lindbergh (1902-1974), pionnier américain de l’aviation ;
 Anne Morrow Lindbergh (1906-2001), aviatrice et écrivaine américaine ;
 Peter Lindbergh (1944-2019), photographe de mode allemand.
 Per-Eric Lindbergh (1959-1985), joueur de hockey sur glace suédois ;
 , (1965-), artiste et pilote d’avion américain.

Toponyme 

 , cratère lunaire ;
 Lindbergh, satellite naturel de Saturne ;
 Lindbergh, hameau canadien de l’Alberta ;
 Charles A. Lindbergh State Park WPA/Rustic Style Historic Resources, structures formant un district historique américain dans le comté de Morrison au Minnesota.

Autres 
 Opération Lindbergh, première opération de télé-chirurgie ;
 Lindbergh, système d’arcade de Sega ;

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois
Patronyme allemand